Lobacevski se poate referi la:

 Nikolai Lobacevski, un matematician
 Asteroidul 1858 Lobacevski